Иннокентий (... - Рим, 6 августа 248 года) — священномученик, диакон. День памяти — 6 августа.

Святой Иннокентий (который в мартирологе Адона Вьенского именуеется Винченцо) был одним из четырех дьяконов, которые 6 августа 248 года были схвачены и убиты вместе с папой римским Сикстом II возле  в Риме по приказу римского императора Валериана. Тремя другими диаконами были святые Ианнуарий, Магн и Стефан. В тот же день были замучены еще два диакона, Фелициссим и Агапит, которых не было в то время, когда схватили папу.  Их память совершается в один день с памятью папы римского Сикста II. Четыре дня спустя в рамках того же преследования христиан был убит и святой Лаврентий. Его память совершается 10 августа.

Священномученик Иннокентий почитается покровителем Гасперины в Калабрии и Сан Мартино Ночето,  в Лигурии.

Ссылки 
 Ottavio Panciroli, Tesori nascosti dell'alma città di Roma: con nuouo ordine ristampati, & in molti luoghi arrichiti
Священномученики
Христианские святые III века
Святые по алфавиту
Святые Калабрии
Святые Лигурии